Puttfarcken ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Puttfarcken (* 1946), ehemaliger deutscher Airbus-Manager
 Hans Puttfarcken (1902–1971), deutscher Jurist, der zwischen 1961 und 1970 Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) war
 Harry Randall Puttfarcken (1852–1913), deutscher Architekt, (Puttfarcken & Janda)

Siehe auch:
 Puttfarken